Tashkurgán o Tashkurgan o Taškurgan, Taxqorgan y otras formas de transcripción es una palabra del idioma turco-uighur que se traduce como kurgán (torre, monte, túmulo, fortaleza) de tash= piedra. y refiere a:

 Tashkurgán, antiquísima ciudad fortificada de la Ruta de la Seda, actualmente en el extremo sudoeste de la República Popular China.

 Tashkurgán Tayiko, un condado autónomo que recibe el nombre de la ciudad y que se encuentra en la región del Xinjiang, China.
 Kholm (Afganistán), antiguamente también llamada Tashkurgan, una ciudad septentrional del Afganistán.
 Tash-Kurgan, una ciudad en el sudoeste del Kirguistán.
 Tashkurgán (planetoide) en abril de 2009, en honor de la ciudad tayik-uighur, actualmente china, fue nombrado así el planetoide 48799, que fuera descubierto el 8 de octubre de 1997.